Дончо (Дони) Ангелов, известен като Кратовски, е български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Ангелов е роден в 1884 година в кратовското село Талашманце, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония. Занимава се с търговия. Влиза във ВМОРО и първоначално е четник, а от пролетта на 1906 година е кратовски районен войвода. През 1912 година завежда кратовската околия на ВМОРО. Негов четник в 1912 година е Филип Павлев.

При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-одринското опълчение първоначално като войвода в чета №33 на Славчо Абазов, по-късно в четата на Тодор Александров, в 14 воденска дружина и в Сборната партизанска рота на МОО.

След Балканската война Дончо Ангелов възстановява революционната си дейност в Кратовско сега срещу новата сръбска власт.

При намесата на България в Първата световна война през ноември 1915 г. четата на Дончо Ангелов става партизански взод към Партизанския отряд на Единадесета пехотна македонска дивизия. Взводът на Ангелов прекъсва навсякъде сръбските съобщителни връзки, арестува сръбското общинско управление в Лесново, разбива сръбските части и влиза в Кратово един ден преди настъпващата българска войска и подпомага всячески настъплението на Двадесет и втори пехотен тракийски полк.

През 1917 година подписва Мемоара на българи от Македония от 27 декември 1917 година.

По случай 15-ата годишнина от Илинденско-Преображенското въстание за заслуги към постигане на българския идеал в Македония през Първата световна война в 1918 година, Дончо Ангелов е награден с орден „Свети Александър“.

Участва във възстановяването на ВМРО след 1920 година, но е близък с групата на Славе Иванов и Стоян Мишев, които искат насрочване на конгрес на организацията. Изпратен е от тях като войвода в Кратовско. През октомври 1921 година Дончо Ангелов договаря среща с Тодор Александров за подготовка на конгреса, но при срещата им четата му е обезоръжена, а той самият е убит край село Саса от четата на Иван Бърльо.

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Хора от община Кратово
Войводи на чети на Македоно-одринското опълчение
Дейци на ВМРО
Български военни дейци от Първата световна война
Носители на орден „Свети Александър“
Жертви на междуособици в македоно-одринското революционно движение
Български подофицери